Ljublino (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Ljublino (Moskau), Stadtteil im Südöstlichen Verwaltungsbezirk von Moskau

 Ljublino (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Seerappen, auch Korniten, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Ljublino (Moskau, Osjory), Dorf in der Oblast Moskau, Rajon Osjory
 Ljublino (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Ljublino (Primorje), Dorf in der Region Primorje
 Ljublino (Sachalin), Dorf in der Oblast Sachalin

Siehe auch:
 Lublino